David Smith (trompettist), Canadees trompettist
 David Smith (regisseur) (1872–1930), Amerikaans filmregisseur
 David Smith (beeldhouwer) (1906–1965), Amerikaans beeldhouwer
 David Smith (botanicus) (1930–2018), Brits botanicus
 Dave Smith (senator) (1924-2020), een Canadees senator
 David Smith (archivaris) (1940–2019), Amerikaanse oprichter en archivaris van de Walt Disney-archieven
 Davey Boy Smith (1962–2002), Brits professioneel worstelaar
 Dave Smith (ingenieur) (1950-2022), Amerikaans ingenieur en ontwerper van synthesizers
 Dave Smith (gitarist), Amerikaans gitarist van de band Jaya the Cat
 Dave Smith (drummer), Brits drummer

Sport
 David Smith (atleet), Amerikaans atleet
 David Smith (bocciaspeler), Brits bocciaspeler
 David Smith (coureur), Brits motorcoureur
 David Smith (voetballer, 1943), Schots voetballer
 David Smith (voetballer, 1993), Schots voetballer
 David Smith (volleyballer), Amerikaans volleyballer
 Dave Smith (darter), Brits darter
 Dave Smith (golfer), Amerikaans golfer
 Dave Smith (kanovaarder), Australisch kanovaarder
 Dave Smith (zeiler) (1925-2014), Amerikaans zeiler
 David Gregory Smith, Australisch atleet